Sekou Baradji (Paris, 24 de abril, 1984) é um futebolista da França.

Títulos

Reading
  Campeonato de Inglaterra de segunda divisão : 2005/06

Ligações externas 
 
 

Naturais de Paris
Futebolistas da França
Futebolistas do Le Mans Football Club
Futebolistas do West Ham United F.C.
Futebolistas do Reading F.C.
Futebolistas do Tours Football Club
Futebolistas do Football Club de Martigues
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio
Futebolistas do Dijon Football Côte d'Or
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Amiens Sporting Club
Futebolistas do Istres Football Club